Bungay, ville dans le comté de Suffolk en Angleterre (Royaume-Uni) ;
 Bungay, canton dans la municipalité régionale de comté du Kamouraska au Québec (Canada) ;
 mont Bungay, point le plus élevé (69 m) de la région des Dombes, grande zone marécageuse au sud-est de la Grande Terre, l'île principale de l'archipel des Kerguelen (France), au sud de l'océan Indien ;
 rivière du Bungay, une rivière de l'est de la Grande Terre, dans l'archipel des Kerguelen.

Voir aussi 
 Tono-Bungay, un roman semi-autobiographique de H. G. Wells publié en 1909

Homonymie de toponyme